Jean-François Millet puede hacer referencia a:

 Jean-François Millet (1642-1679), pintor flamenco.
 Jean-François Millet (1814-1875), pintor francés.